San Pedro de Uraba kan syfta på följande platser:

Colombia 

 San Pedro de Urabá, ort, Antioquia, 
 San Pedro de Uraba (kommun i Colombia), Antioquia,